Salminen steht für:
 Salminen (Kuusamo), ein Dorf in Kuusamo, Finnland
 Salminen (Nilsiä), ein Dorf in Nilsiä, Finnland
 Salminen (Suonenjoki), ein Dorf in Suonenjoki, Finnland
 Salminen (Vieremä), ein Dorf in Vieremä, Finnland
 Salminen Haltepunkt, ein Haltepunkt in Jokioinen, Finnland
 Salminen Bahnhof, ein Bahnhof in Suonenjoki, Finnland
 Salminen (Karttula), ein See in Ostkarttula, Karttula, Finnland
 Salminen (Airaksela), ein See in Airaksela, Karttula, Finnland
 Salminen (Kuhmo), ein See in Kuhmo, Finnland
 Salminen (Lapinlahti), ein See in Lapinlahti, Finnland
 Salminen (Muhos), ein See in Muhos, Finnland
 Salminen (Posio), ein See in Posio, Finnland
 Salminen (Sonkajärvi), ein See in Sonkajärvi, Finnland
 Salminen (Sotkamo), ein See in Sotkamo, Finnland
 Salminen (Taivalkoski), ein See in Taivalkoski, Finnland.

Salminen ist der Familienname folgender Personen:

 Arto Salminen (1959–2005), finnischer Schriftsteller
 Arvo Salminen (1896–1967), finnischer Politiker
 Eppu Salminen (* 1965), finnischer Schauspieler
 Esko Salminen (Medienwissenschaftler) (1937–2013), finnischer Schauspieler
 Esko Salminen (* 1940), finnischer Schauspieler
 Hellevi Salminen (* 1941), finnische Schriftstellerin
 Ilmari Salminen (1902–1986), finnischer Leichtathlet
 J. A. Salminen (19. und 20. Jahrhundert), finnischer Politiker
 Johannes Salminen (* 1925), finnischer Schriftsteller
 Juha Salminen (* 1976), finnischer Endurofahrer
 Katja Salminen (* 1949), finnische Schauspielerin
 Krisse Salminen (* 1976), finnische Komikerin und Schauspielerin
 Kristo Salminen (* 1972), finnischer Schauspieler
 Kustaa Salminen (1885–1918), finnischer Maler und Soldat
 Markku Salminen (Polizeioberdirektor) (* 1947), finnischer Polizeioberdirektor
 Markku Salminen (Sportler) (1946–2004), finnischer Orientierungs- und Langstreckenläufer
 Matti Salminen (* 1945), finnischer Opernsänger
 Max Salminen (* 1988), schwedischer Segler
 Olavi Salminen (* 1920), finnischer Sportler
 Patrik Niklas-Salminen (* 1997), finnischer Tennisspieler
 Pekka Salminen (* 1981), finnischer Skispringer
 Pekka Salminen (Architekt) (* 1937), finnischer Architekt
 Petteri Salminen, finnischer Musiker
 Reijo Salminen (Imitator) (* 1945), finnischer Imitator
 Reijo Salminen (Fernsehmoderator) (* 1945), finnischer Fernsehmoderator
 Reijo Salminen (Hexenmeister) (1930–2003), finnischer Hexenmeister
 Riitta Salminen (* 1965), finnische Schauspielerin
 Sakari Salminen (* 1988), finnischer Eishockeyspieler 
 Sally Salminen (1906–1976), finnische Schriftstellerin
 Sarianna Salminen (* 1964), finnische Opernsängerin
 Seere Salminen (1894–1977), finnische Schriftstellerin
 Senni Salminen (* 1996), finnische Leichtathletin

 Taru Salminen (* 1978), finnische Fernsehdarstellerin
 Timo Salminen (* 1952), finnischer Regisseur
 Unto Salminen (1910–1972), finnischer Schauspieler
 Veikko Salminen (* 1945), finnischer Sportler
 Viljo Salminen (1905–1991), finnischer Pilot
 Ville Salminen (1908–1992), finnischer Schauspieler, Bühnenbildner und Regisseur
 Ville-Veikko Salminen (1937–2006), finnischer Schauspieler